Blischni (), der Name russischer Orte:

 Blischni (Kemerowo), Siedlung in der Oblast Kemerowo
 Blischni (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Blischni (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Blischni (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Blischni (Alexandrow Gai), Weiler im Rajon Alexandrow Gai, Oblast Saratow
 Blischni (Nowousensk), Weiler im Rajon Nowousensk, Oblast Saratow
 Blischni (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk
 Blischni (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd